Сједињене Америчке Државе су учествовале на 16. Светском првенству у атлетици у дворани 2016. одржаном у Портланду од 17. до 20. марта шеснаести пут, односно учествовале су на свим светским првенствима у дворани до данас. САД су пријавиле 56 учесника (30 мушкараца и 26 жена), који су се такмичили у 26 дисциплине (13 мушких и 13 женских).,

На овом првенству САД је по броју освојених медаља заузела 1 место са 23 освојене медаље (13 златних, 6 сребрних и 4 бронзане медаље). У табели успешности (према броју и пласману такмичара који су учествовали у финалним такмичењима (првих 8 такмичара) САД су са 44 финалиста и 249 бодова заузеле прво место.

Учесници 

 Мушкарци:
 Мајк Роџерс — 60 м
 Марвин Брејси — 60 м
 Трејвон Бромел — 60 м
 Кајл Клемонс — 400 м, 4х400 м
 Вернон Норвуд — 400 м, 4х400 м
 Ерик Совински — 800 м
 Борис Беријан — 800 м
 Метју Сентровиц — 1.500 м
 Роби Ендруз — 1.500 м
 Рајан Хил — 3.000 м
 Пол Кипкемои Челимо — 3.000 м
 Џарет Итон — 60 м препоне
 Спенсер Адамс — 60 м препоне
 Калвин Смит — 4х400 м
 Кристофер Гистинг — 4х400 м
 Elvyonn Bailey — 4х400 м
 Патрик Ферни — 4х400 м
 Ерик Кинард — Скок увис
 Рики Робертсон — Скок увис
 Сем Кендрикс — Скок мотком
 Мајк Арнолд — Скок мотком
 Маркиз Денди — Скок удаљ
 Џеф Хендерсон — Скок удаљ
 Омар Крадок — Троскок
 Крис Картер — Троскок
 Алфонсо Џордан — Троскок
 Џонатан Џонс — Бацање кугле
 Курт Робертс — Бацање кугле
 Ештон Итон — Седмобој
 Кертис Бич — Седмобој

 Жене:
 Барбара Пјер — 60 м
 Тори Бовие — 60 м
 Ешли Спенсер — 400 м, 4х400 м
 Кванера Хејз — 400 м, 4х400 м
 Аџе Вилсон — 800 м
 Лора Рослер — 800 м
 Бренда Мартинез — 1.500 м
 Кори Макги — 1.500 м
 Шенон Ровбури — 3.000 м
 Абеј Д'Агостино — 3.000 м
 Нија Али — 60 м препоне
 Брајана Ролинс — 60 м препоне
 Кендра Харисон — 60 м препоне
 Наташа Хејстингс — 4х400 м
 Кортни Около — 4х400 м
 Вашти Канингам — Скок увис
 Џенифер Сур — Скок мотком
 Санди Морис — Скок мотком
 Бритни Рис — Скок удаљ
 Џанеј Делоуч Сукап — Скок удаљ
 Кетурах Орји — Троскок
 Кристина Епс — Троскок
 Мишел Картер — Бацање кугле
 Џилијан Камарена-Вилијамс — Бацање кугле
 Кендел Вилијамс — Седмобој
 Барбара Нваба — Седмобој

Освајачи медаља (18)

Злато (13) 

(М)
 Трејвон Бромел — 60 м
 Борис Беријан — 800 м
 Метју Сентровиц — 1.500 м
 Маркиз Денди — Скок удаљ
 Ештон Итон — Седмобој
 Кајл Клемонс, Калвин СмитКристофер Гистинг, Вернон Норвуд, Elvyonn Bailey*, Патрик Ферни* — 4х400 м
|valign="top"|
(Ж)
 Барбара Пјер — 60 м
 Нија Али — 60 м препоне
 Вашти Канингам — Скок увис
 Џенифер Сур — Скок мотком
 Бритни Рис — Скок удаљ
 Мишел Картер — Бацање кугле
 Кванера Хејз, Наташа Хејстингс,  Кортни Около, Ешли Спенсер — 4х400 м
|}

Сребро (6) 

(М)
 Рајан Хил — 3.000 м
 Сем Кендрикс — Скок мотком
|valign="top"|
(Ж)
 Ешли Спенсер — 400 м
 Аџи Вилсон — 800 м
 Брајана Ролинс — 60 м препоне
 Санди Морис — Скок мотком
|}

Бронза (4) 

(М)
 Ерик Совински — 800 м
 Ерик Кинард — Скок увис
|valign="top"|
(Ж)
 Кванера Хејз — 400 м
 Шенон Ровбури — 3.000 м
|}

Резултати

Мушкарци 

 ''Такмичари у штафети обележени звездицом су трчали у квалификацијама, не и у финалу.

Седмобој

Жене

Петобој

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати са СП 2016. на сајту ИААФ

Земље учеснице на Светском првенству у атлетици у дворани 2016.
Сједињене Америчке Државе на Светском првенству у атлетици у дворани